chaperon – nakrycie głowy
 białka chaperonowe (opiekuńcze)